Indonesië
 Torgamba (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Torgamba (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra